Склад збірної Франції на чемпіонаті Європи 2012 року

Докладніше... Примітки 

Франція
Франція 2012